Vannerus ist der Familienname folgender Personen:

 François-Julien Vannerus (1779–1850), luxemburgischer Politiker und Notar
 Henri Vannérus (1833–1921), luxemburgischer Politiker, Jurist und Diplomat
 Jules Vannérus (1874–1970), belgischer Archivar und Historiker 
 Ulf Ling-Vannerus (* 1929), schwedischer Offizier und Fechter